Список населённых пунктов Большемурашкинского района Нижегородской области:

Примечания 

 
Большемурашкинский район